Arjun (tenk),  indijski glavni borbeni tenk.

Filmovi:
 Arjun (1985), Bollywoodski film
 Arjun (2004)
 Arjun (2008)